3 miejscowości w Polsce: 
 Świątki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa 
 Świątki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki 
 Świątki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski 

dawne miejscowości:
 Świątki – część miasta Szczecinek, dawna wieś

Zobacz też 
 Rydzewo-Świątki, Świątki-Wiercice